Netsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dawn Clark Netsch (1926–2013), US-amerikanischer Jurist und Politiker 
 Martin Netsch († 1857), deutscher Politiker
 Walter Netsch (Walter Andrew Netsch; 1920–2008), US-amerikanischer Architekt 

Siehe auch:

 Netzsch